Télimélé (prefectuur), prefectuur in Guinee
 Télimélé (plaats), hoofdstad van bovengenoemde prefectuur